Een verkeersweg:
 N664 (België)
 N664 (Frankrijk)
 N664 (Nederland), zie Provinciale weg 664

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing